Kardinaal de Richelieu, oftewel Armand Jean du Plessis (1585–1642), hertog, geestelijke en Frans staatsman.
 Richelieu (Indre-et-Loire), een Franse gemeente.
 Richelieu (plaats), plaats in Suriname
 Richelieu (plantage), voormalige plantage in Suriname, ten noorden van het dorp
 Richelieu (rivier), rivier in Canada
 Richelieu (film), film uit 1914 onder regie van Allan Dwan.
 Richelieu (slagschip).
 Richelieu (gezelschapsspel).
 Hertog Emmanuel Richelieu, familie van de kardinaal en van 1805 tot 1814 gouverneur van Odessa in Oekraïne.